

Persone 
Alexander Schleicher (1906-1968), imprenditore tedesco
Andreas Schleicher (1964), statistico tedesco 
August Schleicher (1821-1868), linguista tedesco
Ferdinand Schleicher (1900-1957), architetto tedesco
Gustav Schleicher (1823-1879), politico tedesco-americano
Kurt von Schleicher (1882-1934), politico e militare tedesco
Regina Schleicher (1974), ciclista tedesca
Rüdiger Schleicher (1895-1945), antinazista tedesco
Thomas Schleicher (1972-2001), judoka austriaco
Tim Schleicher (1988), lottatore tedesco
Ursula Schleicher (1933), politica tedesca

Altro 
3536 Schleicher, asteroide
Alexander Schleicher GmbH & Co, azienda aeronautica tedesca specializzata nella produzione di alianti
Contea di Schleicher, contea del Texas (Stati Uniti)